Isola Principe di Galles, situata in Alaska, negli Stati Uniti d'America
 Isola Principe di Galles – elenco delle principali baie, insenature e canali marini
 Isola Principe di Galles – elenco dei principali fiumi, cascate e rapide
 Isola Principe di Galles – elenco dei principali laghi e lagune
 Isola Principe di Galles – elenco dei principali monti
 Isola Principe di Galles – elenco dei promontori marini 
 Isola Principe di Galles, situata in Nunavut, in Canada
Isola Principe di Galles, una delle Torres Strait Islands nel Queensland, in Australia
Isola di Penang, un tempo conosciuta con il nome di Isola Principe del Galles, in Malaysia